

Географічні об'єкти 

 Канада — країна, що займає північну частину Північної Америки та майже половину площі континенту, простягаючись від Атлантичного океану на сході до Тихого океану на заході.
 Атлантична Канада — регіон Канади, розташований на Атлантичному узбережжі, який включає три приморські провінції — Нью-Брансвік, Нову Шотландію й Острів Принца Едварда, а також провінцію Ньюфаундленд і Лабрадор.
 Верхня Канада — назва британської колонії у 1791—1841 роках, що розташувалася на півдні сучасної канадської провінції Онтаріо.
 Західна Канада — регіон на заході Канади, який складається із трьох Степових провінцій: Альберта, Саскачеван і Манітоба — та також включає найзахіднішу провінцію Британську Колумбію.
 Північна Канада — регіон на північній Канаді, який складається із трьох адміністративних одиниць: Північно-західні території, Юкон, Нунавут — та також включає й Північні Квебек і Лабрадор.
 Провінція Канади — колонія Британської Північної Америки в роках з 1841 до 1867.
 Канада — французька колонія у Північній Америці у складі Нової Франції.
 «Канада» — невеликий льодовик, який рухається у південно-східному напрямку до північної частини долини Тейлор, яка знаходиться у районі Землі Вікторії, у Антарктиді, а саме у регіоні — територія Росса.
 «Канада» — мікрорайон у північно-східній частині міста Тернополя.

Відомі люди 

 Канада — давньоіндійський філософ, засновник філософської школи Вайшешика.
 Семен Канада — український і російський співак, продюсер і композитор, справжнє прізвище — Семен Анатолійович Дюков.
 Ясумаса Канада — японський математик.

Інше 
 «О Канадо» («O Canada») — національний гімн Канади.